Karloman er navnet på flere konger i Frankerriget.

 Karloman, søn af Karl Martell (716-754)
 Karloman 1., frankisk konge (751-771)
 Karloman af Bayern (830-880), konge af Bayern 
 Karloman 2. af Frankrig, (866-884), konge af Vestfranken